Operazione SVA 2012 è la denominazione del terzo ciclo di attività di restauro del velivolo Ansaldo SVA 10 conservato al Vittoriale degli Italiani di Gardone Riviera svolta dalla sezione di Torino del Gruppo Amici Velivoli Storici nel marzo 2012. Lo SVA 10 è il velivolo biposto pilotato da Natale Palli, su cui Gabriele d’Annunzio prese posto durante il “volo su Vienna” del 9 agosto 1918

Il restauro 
I precedenti cicli di restauro (Operazione SVA 1988 ed Operazione SVA 1989) risalivano ad oltre venti anni prima. Nel corso della Operazione SVA 1989 venne smontato il serbatoio supplementare di liquido refrigerante la cosiddetta “nourrice” installata sul dorso dell'ala superiore. Il reperto che si presentava fortemente danneggiato e privo di alcuni particolari; venne portato alla sede del GAVS Torino per essere sottoposto ad un accurato restauro.

Il succedersi di molte altre complesse operazioni di restauro condotte dal GAVS Torino e l'oggettiva complessità delle operazioni necessarie per abbassare al suolo lo SVA 10, normalmente appeso nella cupola dell'auditorium del Vittoriale degli Italiani, impedirono la sollecita installazione della nourrice restaurata sul velivolo.

All'inizio del 2012 il GAVS Torino, con lo scopo di completare il velivolo con la sua “nourrice”, propose al Museo del Vittoriale degli Italiani di effettuare un ulteriore ciclo di interventi conservativi sul velivolo; la direzione del Museo aderì prontamente ed entusiasticamente alla proposta sostenendo i costi vivi dell'operazione. Nel corso dell'Operazione SVA 2012 il velivolo è stato anche sottoposto ad un controllo generale dello stato di conservazione, una pulizia completa; sono state praticate piccole riparazioni, e sono stati applicati prodotti specifici per la conservazione. È stata inoltre realizzata ed installata una replica della porzione mancante della carenatura dei comandi motore presente sul lato sinistro della fusoliera che caratterizza il velivolo differenziandolo da tutti gli altri SVA 10 costruiti.

L'Operazione SVA 2012 ha consentito di riportare lo SVA 10 ad un aspetto esteriore più completo ed il più possibile simile a quello originale, un significativo passo avanti nella conservazione di uno dei più importanti cimeli della storia dell'aviazione italiana.

Note

Voci correlate 
 Ansaldo SVA
 Volo su Vienna
 Gabriele d'Annunzio
 Vittoriale degli italiani

Storia e cultura dell'aviazione